Rhinozeros steht für:
 Nashörner (Rhinocerotidae), eine Tierart
 Rhinozeros (Literaturzeitschrift), Literaturzeitschrift
 eine Jugendsendung im WDR Fernsehen in den 1970er Jahren